.ไทย è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla Thailandia.

Domini di primo livello
Thailandia